Volvo V40 betegner to forskellige bilmodeller fra Volvo:
 Første generation bygget mellem 1996 og 2004, se Volvo S40/V40.
 Anden generation bygget siden 2012, se Volvo V40 (2012).